Милянфан (, ) — многолюдное, преимущественно дунганское село в Киргизии. Преобладают дома саманного типа застройки. Расположено в Ысык-Атинском районе Чуйской области. Является центром и единственным населённым пунктом Милянфанского аильного округа. Находится в 12 км к северу от районного центр и железнодорожной станции Кант. Значительная часть населения села — дунгане. Имеет ряд культурных связей с КНР.

Население 

Население — 4160 жителей.

Возникло в 1926 году и с тех пор его население непрерывно увеличивалось, в первую очередь за счёт высокого естественного прироста дунган. В начале 20-х годов 20 века с братьями в селе проживал Манзус Ванахун. По данным начала 1990-х годов имелись средняя школа, профтехучилище, дом культуры, библиотека и больница. В селе расположен дом-музей Героя Советского Союза М. Ванахуна, долгое время жившего в этом селе.

Примечания 

Населённые пункты Ысык-Атинского района